Котел — топоним:
 Котел — город в Болгарии.
 Котел — община в Болгарии.

См. также 
 Котёл (значения)
 Котелок
 Котелец